Chippenham (Wiltshire)
 Chippenham (Cambridgeshire)